tekućica

Naselja u BiH:
 Tekućica (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj